Sankt Pankraz kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Pancrazio (kommunhuvudort), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Sankt Pankraz (kommun i Österrike), Oberösterreich, Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar